Лос Ајала има више значења:

 Лос Ајала (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ајала (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ајала (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ајала (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику